Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 706 dans le monde.

 RS-706 au Brésil
 Route nationale 706 en France